Vivarini fue el apellido de una familia de pintores italianos del siglo XV, de la que destacan:
 Antonio Vivarini
 Bartolomeo Vivarini, hermano de Antonio.
 Alvise Vivarini, hijo de Antonio y aprendiz de Bartolomeo.